

Sigle 
 Sclerosi laterale amiotrofica – malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso
 Second language acquisition - Apprendimento della seconda lingua 
 Sealed lead-acid – tipo di batteria sigillata al piombo
 Service level agreement – strumenti contrattuali con cui definire le metriche di servizio nei contratti commerciali
 StereoLitographics Apparatus – apparecchio per la stereolitografia

Codici 
 sla – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue slave
 SLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salta (Argentina)

Altri progetti